Layla – personaggio DC Comics
Layla – singolo dei Derek and the Dominos del 1971, dall'album Layla and Other Assorted Love Songs
Layla – variante del nome proprio di persona femminile Leila
Layla – città dell'Arabia Saudita
Layla – videogioco del 1986 per Nintendo Entertainment System
Layla – modella ed ex wrestler britannica

Pagine correlate 
 Laila